

Горохів — місто у Луцькому районі, Волинської області.
 Горохів (станція) — залізнична станція Львівської залізниці у селищі міського типу (смт) Мар'янівка Луцького району, Волинської області.

Див. також 
 Горохов